Главная Московская сберегательная касса — здание, построенное архитектором И. А. Ивановым-Шицем в 1907 году в Москве по адресу Рахмановский переулок, дом № 3.

История 
К составлению проекта в 1902 год были привлечены на конкурсной основе трое зодчих: К. М. Быковский, А. Ф. Мейснер, И. А. Иванов-Шиц. И из всех проектов был выбран проект И. А. Иванова-Шица. Строительство велось в 1902—1907 годах.

После Октябрьской революции в здании размещалась Московская биржа труда, затем Министерство здравоохранения СССР, впоследствии Министерство здравоохранения Российской Федерации.

Архитектура 
Здание имеет П-обра́зную структуру.
В сооружении наличествует изрядное количество нарисованных декоративных деталей: лепные женские головки, орнаментальная рельефная тяга, металлическая ограда, латунные ручки входной двери, решётки каминных труб и брандмауэра на крыше.

Примечания

Литература 
 «Москва: Архитектурный путеводитель» / И. Л. Бусева-Давыдова, М. В. Нащокина, М. И. Астафьева-Длугач. — М.: Стройиздат, 1997. — С. 111.

Ссылки 
 Московский Модерн. Главная Московская сберегательная касса, Рахмановский пер., 3
 На карте.
 Главная Московская сберегательная касса на Flickr // подборка фотографий
 Мир модерна: Московская сберегательная касса // Рахмановский пер. 3 // Москва // Россия // Построен 1902-1907 // Илларион Иванов-Шиц, архитектор

Дореволюционные нежилые здания Москвы
Здания и сооружения, построенные в 1907 году в Москве